Ла Варе́нн () може означати:
прізвища
 Франсуа П’єр де Ла Варенн (, 1615–1678, Діжон) — французький шеф-кухар і письменник.
 Гійом Фуке де Ла Варенн ( 1560–1616, Ла-Флеш) — французький державний діяч часів Генріха IV Великого.
топоніми
 Ла-Варенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.
 Грезьє-ла-Варенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона.
 Верне-ла-Варенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.

Див. також 
 Де Варенн ()
 Варенн ()
Французькі прізвища